Хмель и солод — другий студійний альбом рок-гурту «Юта». Випущений 2002 року.
До альбому увійшли 11 композицій, також сингли «Падать» та «Хмель и солод» з відеокліпами до них.

Трек-лист 
 01. Хмель и солод
 02. Дождь
 03. Одинокое шоссе
 04. Падать…
 05. Далеко
 06. Хлопья снега
 07. Без названия
 08. Циферблат
 09. Не было
 10. По дороге
 11. Зима
 12. Хмель и солод (arrival radio mix)

Посилання 
 http://utamusic.ru/xmel-i-solod.html
 Кліп «Хмель и солод»

Музичні альбоми 2002